Ženská čtyřhra Ladies Open Lugano 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže luganského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgický pár Kirsten Flipkensová a Elise Mertensová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal třetí nasazený pár Rumunek Sorana Cîrsteaová a Andreea Mituová, který ve finále zdolal rusko-kazašské turnajové jedničky Veroniku Kuděrmetovovou s Galinou Voskobojevovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Cîrsteaová vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mituovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Veronika Kuděrmetovová /  Galina Voskobojevová (finále)
  Cornelia Listerová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Sorana Cîrsteaová /  Andreea Mituová (vítězky)
  Belinda Bencicová /  Viktória Kužmová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ladies Open Lugano
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
WTA Tour 2019